William Gear ist der Name folgender Personen:

* William Gear (Maler) (1915–1997), schottischer Maler 

Siehe auch:
 C. William Gear (1935–2022), britisch-US-amerikanischer Mathematiker